Artikel (von lateinisch articulus „Gelenk, Glied“) steht für:

 Artikel (Wortart), Geschlechtswort oder Begleiter
 Artikel (Recht), Einteilungseinheit von Verfassungen, Gesetzen und Verträgen
 Presseartikel, als Kurzform, siehe Journalistische Darstellungsform #Weitere informierende Formen
 Artikel, Eintrag in einem Nachschlagewerk, siehe Lexikon #Artikel, Eintrag, Stichwort
 Artikel, Sortengruppe einer Warenart eines Handelsbetriebs, siehe Sortiment

Siehe auch: